Stoyan ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Stoyan (* 1959), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Dietrich Stoyan (* 1940), deutscher Mathematiker
 Gisbert Stoyan (1942–2018), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Herbert Stoyan (* 1943), deutscher Informatiker
 Ronald Stoyan (* 1972), deutscher Publizist und Astronom

Siehe auch:
 Stoian
 Stojan